Блокировка:
 Блокировка — изменение режима работы машины, вызванное внезапным нарушением нормальных условий эксплуатации.
 Блокировка — в энергетике компактная компоновка основных (энергоблоков) и вспомогательных сооружений ТЭС или АЭС.
 Блокировка — отметка о захвате объекта транзакцией в ограниченный или исключительный доступ с целью предотвращения коллизий.
 Блокировка — термин, связанный с железнодорожным транспортом.
 Блокировка — механизм синхронизации, позволяющий обеспечить исключительный доступ к разделяемому ресурсу.
 Блокировка (блокирование) — приём в некоторых видах спорта, связанный с организованным противодействием атакующим действиям противника (см. например Блокирование (волейбол))
 Блокировка — тактический приём, с помощью которого заставляют фигуры соперника блокировать путь отступления другой.
 Блокировка — семнадцатая серия второго сезона американского телесериала «Остаться в живых».

См. также